Река Смит, Смит-Ривер () — название нескольких рек и населённых пунктов в англоязычных странах, в основном в США.
 Смит — река в Калифорнии, США.
  — река в Орегоне, США.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.